Maegan Manasse e Jessica Pegula erano le detentrici del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Ellen Perez e Luisa Stefani hanno sconfitto Sharon Fichman e Ena Shibahara con il punteggio di 1-6, 6-4, [10-5].

Teste di serie 

  Sharon Fichman /  Ena Shibahara (finale)
  Ellen Perez /  Luisa Stefani (campionesse)

 Giuliana Olmos /  Sabrina Santamaria (primo turno)
 Fanny Stollár /  Taylor Townsend (quarti di finale, ritirate)

Wild card 
  Hailey Baptiste /  Ellie Douglas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Houston 2019